HMS Venerable - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Venerable (1784) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу (). Збудований у 1784 році. Брав участь в битві при Кампердауні (1797). Розбився у 1804 році.
 HMS Venerable (1808) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу. З 1825 року використовувався на рейдовій службі. Розібраний у 1838 році.
 HMS Venerable (1899) — броненосець типу «Formidable». Збудований у 1899 році. Зданий на злам у 1920 році.
 HMS Venerable (R63) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1945 році. У 1948 році проданий Нідерландам, де отримав назву HNLMS Karel Doorman (R81). У 1968 році проданий Аргентині, де отримав назву ARA Veinticinco de Mayo (V-2). Зданий на злам у 2000 році.

Кораблі ВМС Великої Британії